Studenec je manjši izvir vode. 

V Sloveniji so studenci s tem imenom:

 Breški studenec
 Danski studenec
 Lisičji studenec
 Mrzli studenec
 Reberski studenec
 Rožni studenec
 Štercen studenec
 Zajčji studenec

Studenec  je tudi ime več naselij v Sloveniji:

 Studenec, občina Postojna
 Studenec, občina Sevnica
 Studenec, občina Trebnje
 Studenec na Blokah, občina Bloke
 Studenec pri Krtini, občina Domžale
 Studenec, Ljubljana, naselje v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Moste.
Studenec, Ivančna Gorica, del naselja

Naselja v Sloveniji